Салимбени () — итальянская фамилия. Носители:

 Братья Салимбени — итальянские художники XIV—XV века.
 Салимбени, Вентура (1568—1613) — итальянский живописец и гравёр.

См. также